Поль Сезанн () — французький художник-імпресіоніст
 Сезанн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна